Елга — топоним в России:

Населённые пункты 
 Елга — посёлок в Тарногском районе Вологодской области.
 Елга — упразднённый хутор в Ишимбайском районе Башкирии.
 Елга — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.

Реки 
 Елга (приток Вятки) — река в Кировской области.
 Елга (приток Альмы) — река в Крыму.
 Елга (приток Стерли) — река в Республике Татарстан, Оренбургской области, Республике Башкортостан.
 Елга (приток Тора) — река в Республике Башкортостан.
 Елга (приток Цильны) — река в Республике Татарстан и Ульяновской области.

Другое 
 Елга — служебная немецкая овчарка, которая спасала человеческие жизни в «горячих точках» (Ингушетии и Чечне).